Stella (película) puede referirse a:

 Stella, una película francesa de 2008.
 Stella, una película de Argentina dirigida por Benito Perojo en 1943. 
 Stella, una película de Estados Unidos dirigida por John Erman en 1990.